Андре́й Алексе́евич Ивано́в:
 Иванов, Андрей Алексеевич (1900—1970) — советский оперный певец, народный артист СССР.
 Иванов, Андрей Алексеевич (род. 1988) — российский футболист.